Łękawica (powiat Wadowicki), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen
 Łękawica (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië
 Łękawica (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië